Haliporus är ett släkte av kräftdjur. Haliporus ingår i familjen Solenoceridae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Tiofotade kräftdjur
Haliporus